Deuda de sangre, del inglés (blood work) puede referirse a:

 Deuda de sangre (novela) novela de 1998, escrita por Michael Connelly.
 Deuda de sangre (película), película de 2002 protagonizada por Clint Eastwood, basada en la novela de Michael Connelly.
 Bloodwork (canción), canción grabada por la banda de Alaska de metalcore, 36 Crazyfists.
 Bloodwork (álbum), álbum de la banda americana, Wednesday 13.